Eriopygodes alpina är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1823-1824. Eriopygodes alpina ingår i släktet Eriopygodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
alpina